Сивково — топоним:

Белоруссия 
 Сивково — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Сивково — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Сивково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Сивково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сивково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Сивково — деревня в городском округе город Калуга Калужской области.
 Сивково — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Сивково — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Сивково — село в Частоозерском районе Курганской области.
 Сивково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Сивково — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Сивково — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Сивково — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Сивково — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Сивково — деревня в Порховском районе Псковской области.